Querkanalbrücke ist der Name folgender Brücken:

 Erste und Zweite Querkanalbrücke in Hamburg-Veddel
 Am Querkanal (Klappbrücke), in Stralsund